— японский футболист, опорный полузащитник клуба «Ростов» и национальной сборной Японии, выступает на правах аренды за испанскую «Уэску»

Биография 
Считался одним из самых перспективных молодых футболистов клуба «Токио» и начал привлекаться к играм основного состава в 2011 году. Сезоны 2013 и 2014 годов провёл в аренде в клубе «Роассо Кумамото».

9 июля 2020 года российский клуб «Ростов» объявил о переходе Хасимото. Контракт рассчитан на 4 года. Впервые вышел в составе клуба в первой же игре сезона 2020/21 против «Тамбова» (1:0). Хасимото стал шестым в истории японцем в чемпионатах России по футболу. 23 августа 2020 года забил единственный мяч в игре против «Уфы» (1:0), став третьим в истории японцем, который забил мяч в чемпионате России, после игроков ЦСКА Кэйсукэ Хонды и Такумы Нисимуры.

27 марта 2022 года отправился в аренду в японский клуб «Виссел Кобе».

Дебютировал за сборную Японии 26 марта 2019 года в товарищеском матче против Боливии в стартовом составе.

Статистика выступлений

Клубная статистика 

Игры за дублирующий состав

Статистика выступлений за сборную Японии 

Итого: 9 матчей / 0 голов; 7 побед, 2 поражения.

Достижения 
Командные

 Токио (до 18)
 Обладатель молодёжного кубка Японии: 
 Токио
 Победитель второго дивизиона Джей-лиги: 2011
 Обладатель кубка Императора: 

Личные
 Символическая сборная Джей-лиги (2019)

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Роассо Кумамото»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Виссел Кобе»